Норма може да се односи на:

 Норма, критеријум
 Норма (Латина), насеље у Италији
 Норма (опера)
 Норма (социологија), друштвена норма
 Норма (право), правна норма
 Норма (часопис)